Népal, vlastním jménem Clément Enzo Florian de Fiore (12. října 1990 v Paříži – 9. listopadu 2019 v Clichy) byl francouzský raper a beatmaker. Byl znám také pod přezdívkami KLM nebo Grandmaster <ref>Splinterhttps://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Acte_de_naissance_de_Cl%C3%A9ment_di_Fiore.jpg</ref>. Byl spoluzakladatelem skupiny   (volně přeloženo jako 75. střetnutí), společně s Doums vytvořil duo 2Fingz. Stejně tak si byl blízký se skupinou L'Entourage, skupinou 1995 a projektem umělců LesGarsLaxistes.Népal vždy kladl důraz na svou anonymitu. Nikdy se na pódiu neobjevil bez kapuce, masky či make-upu. 

 Životopis 

 Začátky: první freestyly, založení skupin 2Fingz a 75ème Session (2009–2014) 
Clément Enzo Florian di Fiore se narodil 12. října 1990 ve 14. pařížském obvodě. 

V roce 2009 spoluzaložil 75ème Session, kolektiv mladých raperů, beatmakerů, grafiků a filmových tvůrců ovlivněných pařížskou undergroundovou scénou. Svou hudební kariéru zahájil v roce 2010 spoluúčastí na skladbě Clash, pocházející z alba Vidéo Rap, svého přítele Hippocampa Foua. V roce 2011 společně se skupinou 75ème Session odstartoval éru anonymních freestylových vystoupení John Doe, ve kterých se objevili budoucí rapoví velikáni jako Vald či Georgio. 

Na 2. stupni základní školy poznal Népal svého kamaráda Doumse, nynějšího člena skupiny L'Entourage, se kterým v roce 2011 založil duo 2Fingz. Toto duo v roce 2011 vydalo také stejnojmennou mixtape 2Fingz, která byla následována další mixtape La Folie des Glandeurs v roce 2013. Mezi lety 2012 a 2014 vydal Népal pod pseudonymem Grandmaster Splinter tři skladby. 29. května 2014 se Népal objevil na freestylovém koncertě Grünt n°18 po boku svých známých ze skupiny 75ème Session. Na tomto koncertě vystoupili také Lisma d'Aulnay, Sanka, FA2L, Georgio, Doums a Sheldon. 

 První sólové projekty: 16par16, 444 Nuits, 445ème Nuit a spolupráce s Cyborgem (2014–2018) 
Népal debutoval se svým prvním sólovým projektem 16par16 (16 ze 16) 12. října 2014. 16par16 se skládá ze 6 nepojmenovaných singlů, ve kterých lze slyšet rozličné nástroje z produkce Big K.R.I.T. a Bobbyho Shmurdy. Jeho hudba, která byla produkována a vydána Diabim a Sheldonem, se vyznačuje svým charakteristickým agresivním nádechem. 

25. prosince 2014 vydal zremixovanou verzi projektu 16par16, na které spolupracoval s umělci jako Vaatim, Le Flashem, Kyo Itachim, Diabiem, Goomarem či Sèdaem. Posléze vydal vlastní remix pod pseudonymem KLM jako bonusovou skladbu alba (bonustrack). 8. července 2016 Népal vydal projekt 444 Nuits, který se skládá ze dvou desek, z nichž každá skýtá 6 skladeb. Každá z těchto desek je dostupná ve dvou verzích: modré a červené. Symboliku barev jeho desek je možno interpretovat dvojím způsobem. Za prvé se nabízí odkaz k modrým a červeným kartám hry Pokémon, anebo zde Népal odkazuje ke kapslím ve filmu Matrix. Tato deska je bez pochyby důkazem vývoje Népala jako interpreta, neboť s ní dokazuje celistvý charakter své tvorby. Projekt 444 Nuits, který je stále zdarma dostupný on-line, dosáhl 60 000 stáhnutí. Deska samotná dosáhla svého zhotovení, avšak bylo vydáno pouze 444 kopií s bonusovým trackem (skladbou) Gava, kterou obsahovala pouze fyzická deska.   

Ve stejném roce se Népal podílel také na tvorbě alba Cyborg od Nekfeua svým trackem Esquimaux a zároveň přispěl jako beatmaker ke skladbě Humanoïde.    

21. září 2017, přesně 444 dní od vydání projektu 444 Nuits, vydává svůj 3. sólový projekt 445e Nuits, na kterém spolupracoval s umělci jako Doums či 3010. V koprodukci se Strategou a YoungCoeur vydává další EP. Projekt zůstal bez povšimnutí široké veřejnosti, avšak odborný tisk i posluchači jej přijali s nadšením.      

V roce 2018 během svého turné Pilote 444, na kterém vystupoval společně s Doumsem, oznámil Népal přípravu jejich společného projektu La Folie des Glandeurs, který však nikdy nespatřil světlo světa.     

 Úmrtí a posmrtně vydané album Adios Bahamas (2019–2020) 
Nepál zemřel 9. listopadu 2019 v Clichy , měsíc po svých devětadvacátých narozeninách. Zprávu veřejně oznámili jeho příbuzní na sociálních sítích o jedenáct dní později, tedy 20. listopadu, a zároveň oznámili vydání jeho prvního alba Adios Bahamas, které právě dokončil. Poprvé tak byl Nepál přímo vystaven velkému zájmu médií.

10. ledna 2020 vychází posmrtně Nepálovo album Adios Bahamas, které se skládá ze 12 skladeb, na nichž spolupracoval s umělci, jakými jsou například Di-Meh, Doums, Sheldon, 3010, ale také Nekfeu ve skladbě En face. Zajímavostí je, že umělec své první album započal, ale také dokončil. Jeho skladby jsou zcela odvážné, plné variujících zvuků, tónů a melodií. V prvním týdnu prodeje se album dostalo na 13. příčku žebříčku Top album SNEP. 18. září vyšlo album ve třech různých verzích - na klasickém CD, sběratelském CD a vinylové desce. Právě poslední zmíněná deska se stala nejprodávanějším vinylovým albem v průběhu jednoho týdne za rok 2022. Album nakonec získalo (více než rok po svém vydání) zlatou desku a 1. srpna 2022 také platinovou.

 Diskografie 
Více než rok po Népalově smrti byla také zpřístupněna jeho diskografie. Toto rozhodnutí Nepálovy rodiny je pokračováním jeho filozofie šíření hudby, neboť každá z jeho předchozích skladeb, která byla zveřejněna na Youtube kanálu 75. Session,  byla doprovázena odkazem k volnému stažení.

 Studiové album 
2020: Adios Bahamas EP 
2014: 16/162014: 16/16 Remix2016: 444 Nuits2017: 445e Nuit2018: #KKSHISENSE8 Kompilace 
2019:  2016-2018 (Triple 4 Gear)

 Singly a Beat-tapy 

 2012: Medley Vol.1 (Grandmaster Splinter)

 2012: Medley Vol.2 (Grandmaster Splinter)
 2014: Medley Vol.3 (Grandmaster Splinter)
 2014: Ibiki
 2014: Baby Milo
 2015: James Worthy
 2015: Fugu
 2015: Enter The Dojo Vol.1 (KLM
 2015: 66 Mesures
 2015: Abra (10 Bands Freestyle)
 2017: Slow Mix 06/08/17 (KLM)
 2018: Slow Mix 07/02/18'' (KLM)
 2020: Dans le fond
 2020: Cheddar
 2020: Coach K
 2020: Même Vie
 2020: Benji

 Spolupráce s 2Fingz 

 2011: 2FingZ 2013: La Folie des Glandeurs Příspěvky 

 2010: Hippocampe Fou feat. Népal (KLM) - Clash 2011: John Doe ∅ 1 (Freestyle Anonyme)
 2012: Reeko feat. Nekfeu, Alpha Wann, KLM - Coup de crayon (Single)
 2013: Sanka feat. Népal - Un monde imaginaire sur l'EP Nomade Shaolin 2014: 75e Session feat. 13 Sarkastick, Panama Bende - La Diff sur l'EP Paris - Genève 2014: Di-Meh feat. Nepal, Limsa - Le taff est fait sur l'EP Reste calme 2014: Grünt #18 feat. 75e Session
 2014: Di-Meh feat. Nepal - Paris-Genève 2 sur l'EP Dimeh Hendrix 2014: Sheldon feat. Népal, Walter - Le Grand Bond en avant (Single)
 2015: Di-Meh feat. Népal - Fu Gee La sur l'EP Entre le rap et la vraie vie 2015: Fonky Drü feat. 75e Session - Azur sur l'EP Delta 64236 2015: FA2L feat. Népal, Losti - Petit frère sur l'EP Fameux 2015: FA2L feat. Népal - La Cigarette sur l'EP Fameux 2016: Nekfeu feat. Népal - Esquimaux sur l'album Cyborg 2016: Népal et Diabi - Benjamin Franklin sur l'EP The Lost Draft 2016: Les Chics Types feat. Népal - Cafard Boulevard sur l'EP Tout Baigne 2017: Lomepal feat. 2Fingz - Lucy sur l'album Flip 2017: Di-Meh feat. Népal - Ennemis sur l'EP Focus 2017: L'affreux Jojo feat. Népal - A l'aise sur l'EP Portraits gachés 2018: Sopico feat. Népal - Domo sur l'album YË 2018: Grünt Hors-Série feat. Doums, Nekfeu, Alpha Wann, 2zer, Framal, Mekra
 2018 : Bohemian Club feat. Népal - Toxic sur l'EP Substance M 2018 : Troisième Freestyle de la série "Règlement Space" de la chaine du Règlement
 2019 : M le Maudit feat. Népal - ÉVEIL sur l'EP I HATE LOVE 2019: WondaGurl feat. Népal - City Lights, Pt.2 sur l'EP Toronto - Paris 2019: Fixpen Sill feat. Népal - Touareg sur l'album FLAG 2019: Doums feat. Népal - Le fer sur l'album Pilote & Co Ocenění 
Album Adios Bahamas získává 23. března 2021 zlatou a 1. srpna 2022 platinovou desku. Népalova mixtape z let 2016-2018 je rovněž oceněna zlatem.

Népal má 6 oceněných singlů:

 Suga Suga (feat. Doums) - platinová deska
 Sundance - platinová deska
 Esquimaux (Nekfeu feat. Népal) - platinová deska
 Rien d'Spécial - zlatá deska
 Babylone - zlatá deska
 Lucy'' (Lomepal feat. 2Fingz) - zlatá deska

Odkazy

Reference 

Francouzští rappeři
Narození v roce 1990
Úmrtí v roce 2019
Narození v Paříži
Narození 12. října
Úmrtí 9. listopadu
Úmrtí v Clichy